Пётр Лесли:
 Лесли, Пётр Дмитриевич (1785 — ок. 1870) — председатель смоленской палаты уголовного суда.
 Лесли, Пётр Иванович (1832—1877) — русский военно-морской офицер, младший брат Е.И. Лесли.